U.S. Route 74 (ou U.S. Highway 74) é uma autoestrada dos Estados Unidos.

Faz a ligação do Oeste para o Este. A U.S. Route 74 foi construída em 1927 e tem 524 milhas (843 km).

Principais ligações 
 Autoestrada 40 perto de Asheville
 Autoestrada 77 em Charlotte
 Autoestrada 95 em Lumberton
 em Wilmington

Ver também 
 Autoestradas dos Estados Unidos

74